I18 eller I 18 eller I-18 kan syfta på:

I 18 – en tidigare benämning på Västmanlands regemente åren 1816–1927.
I 18 – en tidigare benämning på Gotlands infanteriregemente åren 1928–1963.